Кідіппа () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Кідіппа — дочка родоського царя Охіма і Гіторії, дружина свого рідного дядька Керкафа.
 Кідіппа — одна з нереїд, морських німф, дочок Нерея і Доріди.
 Кідіппа — наречена Аконтія, яка згадується у Овідія в «Героїдах» XX і XXI.
 Кідіппа — жриця Гери, мати Клеобіса і Бітона, яка необачно попросила Геру нагородити їх після того, як вони запряглися в колісницю замість волів, що сконали, та тягли її з матір'ю близько 45 стадій (8 км) до місця, де відбувалось свято на честь богині. Гера нагородила їх смертю під час найвищої синівської відданості.